Ibibio peut désigner :
 les Ibibio, une population du Nigeria ;
 l'ibibio, leur langue.